Koolstofoxide (stofgroep)
 Koolstofmonoxide
 Koolstofdioxide
 Koolstoftrioxide
 Koolstoftetroxide